Новотроевка — название населённых пунктов в России:

 Новотроевка — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Новотроевка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Новотроевка — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Новотроевка — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Новотроевка — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Новотроевка — село в Алексеевском районе Самарской области.